La gare Bois-Franc est une gare de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes. Elle est située à Montréal dans les arrondissements de Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville.

La gare est localisée à proximité du quartier industriel où se trouve notamment l'usine Canadair, une composante de Bombardier Aéronautique. Elle dessert également les quartiers domiciliaires de Saint-Laurent et les développements Bois Franc. 

On y retrouve un stationnement incitatif de 754 places où les usagers du centre-nord de l'île de Montréal et ceux de Laval peuvent laisser leur automobile pour prendre le train et deux aires de dépôt rapide et d'attente.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 

  Agence métropolitaine de transport – Gare Bois-Franc
  Les développements Bois Franc – St-Laurent Bois-Franc

Gare à Montréal
Saint-Laurent (Montréal)
Ahuntsic-Cartierville
Réseau express métropolitain